Le mot Antena 3 peut signifier : 

 Antena 3 est une chaîne de télévision généraliste commerciale privée espagnole.
 Antena 3 HD
 Antena 3 Canarias est une chaîne de télévision généraliste espagnole lancée le  et diffusée depuis la communauté autonome espagnole des îles Canaries.
 Antena 3 Noticias est le nom donné aux journaux télévisés produits par la direction de l'information de Antena 3 Notcias
 Grupo Antena 3 est un groupe audiovisuel espagnol qui s'est construit autour de la chaîne de télévision commerciale hertzienne Antena 3.
 Antena 3 (Portugal) est une station de radio portugaise de la Radio Télévision du Portugal.
 Antena 3 (Roumanie) est une chaîne de télévision d’information internationale roumaine lancée en 2005.